Појам Мурђе може да се односи на:
 Мурђе, крашку висораван у Италији
 Мурђе (Авелино)
 Мурђе (Потенца),
 154. пешадијска дивизија Мурђе,